Kazé steht für:
 Kazé (Frankreich), Anime- und Manga-Verlag der Crunchyroll (Unternehmen, Frankreich)
 Kazé Deutschland, Hauptlabel der Crunchyroll (Unternehmen, Schweiz)
 Kazé Anime, Sublabel für Animes
 Kazé Manga, Sublabel für Mangas
 Kazé Movie, Sublabel für Realfimverlimungen
 Kazé Games, Sublabel für Gesellschaftsspiele
 Kazé Anime Night, jährlich stattfindendes Kino-Event in Deutschland und Österreich